Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980–81 — концертный альбом британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd, выпущенный 23 марта 2000 года.

Альбом составлен из концертов 1980 и 1981 года и является концертной версией альбома The Wall 1979 года.

Список композиций

Диск 1 
 In the Flesh? — 3:00
 The Thin Ice — 2:49
 Another Brick in the Wall - Part 1 — 4:13
 The Happiest Days of Our Lives — 1:40
 Another Brick in the Wall - Part 2 — 6:19
 Mother — 7:54
 Goodbye Blue Sky — 3:15
 Empty Spaces — 2:14
 What Shall We Do Now? — 1:40
 Young Lust — 5:17
 One of My Turns — 3:41
 Don’t Leave Me Now — 4:08
 Another Brick in the Wall - Part 3 — 1:15
 The Last Few Bricks — 3:26
 Goodbye Cruel World — 1:41

Диск 2 
 Hey You — 4:55
 Is There Anybody Out There? — 3:09
 Nobody Home — 3:15
 Vera — 1:27
 Bring the Boys Back Home — 1:20
 Comfortably Numb — 7:26
 The Show Must Go On — 2:35
 In the Flesh — 4:23
 Run Like Hell — 7:05
 Waiting for the Worms — 4:14
 Stop — 0:30
 The Trial — 6:01
 Outside the Wall — 4:27

Хит-парады

См. также 
 The Wall Live in Berlin

Примечания

Ссылки 
 Описание, тексты песен альбома и ссылки на рецензии на сайте Pink-Floyd.ru
 Is There Anybody Out There? / The Wall Live 1980-81 на discogs.com
 Объявления песни Run Like Hell 

Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
2000
Альбомы прогрессивного рока
Концертные альбомы 2000 года
Концертные альбомы EMI Records
Концертные альбомы Columbia Records
Двойные альбомы